

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Holandii
2006 w Holandii
Eerste divisie